Астронавтика — наука про політ літальних апаратів у світовий простір, і вид людської діяльності, спрямований на пізнання космосу і космічних об'єктів технічними засобами.
 100000 Астронавтика (100000 Astronautica) — астероїд головного поясу